Чернышево или Чернышёво — название населённых пунктов:

Россия 
 Чернышёво — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Чернышево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Чернышево — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Чернышево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Чернышево — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Чернышево — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Чернышево — село в Кадыйском районе Костромской области.
 Чернышево — бывшая деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Чернышёво — село в Белинском районе Пензенской области.
 Чернышево — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Чернышево — село в Кадомском районе Рязанской области.
 Чернышево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Чернышёво — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Чернышево — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Чернышево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Чернышево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Чернышёво — село в Раздольненском районе.

См. также